Му́дьюга — посёлок в Онежском районе Архангельской области, входит в состав муниципального образования «Кодинское».

Географическое положение 
Посёлок расположен на реке Мудьюга, в 76 км на восток от райцентра города Онега, к северу от озера Лазозеро и к югу от озёр Лахтог и Корбозеро. К западу от Мудьюги находится посёлок Глазаниха, к востоку — посёлок Кодино.

История 
С 1943 по 2002 год посёлок Мудьюга имел статус посёлка городского типа, после — центр Мудьюжского сельсовета. В 1963—1965 годах Мудьюга входила в состав Плесецкого промышленного района. С 2004 года — в составе муниципального образования «Кодинское».

Население

Экономика 
Мудьюга — железнодорожная станция Северной железной дороги на линии «Беломорск — Обозерская».

Примечания

Ссылки

Карты 
 Мудьюга. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Онежского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области